Intelligenza
 Cognizione animale
 Vita extraterrestre
 Intelligent Life, mensile del gruppo editoriale Economist